Бе́рлесон () может относиться к следующему:

 Берлесон — город в Техасе, США.
 Берлесон — округ штата Техас.
 Берлесон, Эдвард (1798—1851) — техасский и американский политический и военный деятель.